Кондрю́чее () — село, относится к Свердловскому городскому совету Луганской области Украины. Под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

География 
Ближайшие населённые пункты: город Свердловск на севере, село Уткино на западе, посёлки Калининский на западе, Хмельницкий на юго-востоке.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 278 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 94806. Телефонный код — 6434. Занимает площадь 0,45 км². Код КОАТУУ — 4412745701.

Достопримечательности 
В селе находится «Дом здоровья», основанный последователями Порфирия Корнеевича Иванова.

Местный совет 
94800, Луганская обл., Свердловский городской совет, пгт. Калининский, ул. Садовая, д. 21.

Примечания

Ссылки 
 Кондрючее на сайте Верховной рады Украины
 Прогноз погоды в с. Кондрючее.
 Кондрючее на карте Google

Населённые пункты Свердловского городского совета
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании